Bond Moyson Oost-Vlaanderen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Bond Moyson West-Vlaanderen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Ons Huis-Bond Moyson, een historisch gebouw in Gent